Чатер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1933) — британский ботаник (ботаническое сокращение имени).
  (род. 1951) — британский композитор и музыковед.
 Чатер, Пол (1846—1926) — влиятельный предприниматель и филантроп армянского происхождения, сделавший карьеру в Британском Гонконге.
  (1910—2004) — канадская писательница и поэтесса.
 См. также 
 Чатер-хаус — 30-этажный гонконгский небоскрёб, расположенный в округе Сентрал-энд-Вестерн.